Cristián Augusto del Palatinado-Sulzbach (en alemán: Christian August von Pfalz-Sulzbach; Sulzbach, 26 de julio de 1622-ibidem, 23 de abril de 1708) fue conde palatino de Sulzbach desde 1632 hasta 1708.

Biografía 
Cristián Augusto nació en Sulzbach en 1622 como el hijo mayor del conde palatino Augusto de Sulzbach. Sucedió a su padre en 1632. Cristián Augusto fue un gobernante tolerante, se convirtió al catolicismo en 1656. Concedió a sus ciudadanos el derecho a elegir su denominación cristiana e introdujo la simultaneidad religiosa, donde las iglesias ejercían servicios tanto protestantes como católicos. En 1666 también permitió el asentamiento de judíos en el ducado de Sulzbach. Bajo su reinado, Sulzbach se convirtió en un centro intelectual y sede de una industria de impresión de significación regional.

Tenía una relación estrecha con su nieta, Sibila de Sajonia-Lauenburgo, esposa de Luis Guillermo de Baden-Baden y regente de los dominios de sus hijos. 

Cristián Augusto murió en Sulzbach en 1708 y fue enterrado en la Iglesia de Santa María de esta ciudad.

Matrimonio e hijos 
Cristián Augusto contrajo matrimonio con Amalia de Nassau-Siegen (12 de septiembre de 1615-24 de agosto de 1669), hija del conde Juan VII de Nassau-Siegen, el 24 de marzo de 1649 y tuvo los siguientes hijos:
 Eduviges (15 de abril de 1650-23 de noviembre de 1681), desposó el 9 de abril de 1668 al duque Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo. 
Amalia (31 de mayo de 1651-11 de diciembre de 1721).
Juan Augusto Hiel (11 de diciembre de 1654-14 de abril de 1658).
Cristián (14 de agosto de 1656-9 de noviembre de 1657).
Teodoro Eustaquio (14 de febrero de 1659-11 de julio de 1732), desposó a la landgravina María Leonor de Hesse-Rotenburg y tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Condes palatinos de Sulzbach
Casa del Palatinado-Sulzbach
Nacidos en Sulzbach-Rosenberg
Conversos al catolicismo desde el protestantismo